Hamar bezeichnet:
 Hamar, Kommune in Innlandet, Norwegen
 Hamar (Tettsted), Tettsted und Stadt in den norwegischen Kommunen Hamar, Ringsaker und Stange im Fylke Innlandet
 Hamar (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Hamer-Banna, eine Sprache in Äthiopien

 
Hamar oder in somalischer Sprache Xamar bezeichnet auch:
 Mogadischu, die Hauptstadt Somalias (in der Region verbreiteter, weiterer Name der Stadt)

Hamar ist der Name von:
 Ahmed bin Jasim al-Hamar, katarischer Botschafter in Osttimor
 Jon Hamar (* ≈1980), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Mohamed Al-Hamar (* 1971), kuwaitischer Fechter
 Sándor Kónya-Hamar (* 1948), rumänischer Politiker, MdEP
 Hamar, Kampfname von Antóninho Baptista Alves, osttimoresischer Guerilla, Politiker und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Hammar